Miejscowości w USA:
 Protection – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche
Gminy w USA:
 Protection (ang. Protection Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche